

Persone 
 Carlos Bocanegra, calciatore statunitense
 Daniel Bocanegra, calciatore colombiano
 Francisco González Bocanegra, poeta e drammaturgo messicano
 José María Bocanegra, politico messicano
 Luis Manuel Fernández de Portocarrero-Bocanegra y Moscoso-Osorio, cardinale spagnolo
 Ricardo Bocanegra, calciatore messicano naturalizzato statunitense
 Pedro Atanasio Bocanegra, pittore spagnolo
 Simon Bocanegra o Simone Boccanegra, 1º doge della Repubblica di Genova

Automobili 
 Bocanegra, denominazione popolare della SEAT 1200 e 1430 Sport
 SEAT Ibiza Bocanegra, prototipo automobilistico del 2008 su base SEAT Ibiza